Joseph Albert se puede referir a las siguientes personas:

 Albert Libertad, anarquista francés.
 Joseph Albert, fotógrafo alemán de finales del siglo XIX.